

Особи 
 Абдулла Дерменджи — кримськотатарський письменник і літературний критик

Географічні об'єкти 

 Дерменджи — село в Тараклійському районі Молдови
 Дерменджи — назва села Спокійне Сімферопольського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року